Hallstein peut désigner :

Prénom 
Hallstein est un prénom scandinave, notamment porté par : 
 Hallstein Bøgseth (né en 1954), spécialiste norvégien du combiné nordique ; 
  (né en 1937), physicien norvégien.

Patronymie 
Hallstein est un nom de famille allemand, notamment porté : 
 Walter Hallstein (1901–1982), professeur, diplomate et homme politique allemand ; 
  (née en 1936), chanteuse (soprano) d'opéras allemande ; 
 Willy Hallstein (1887–1923), dessinateur, illustrateur, caricaturiste, graveur et affichiste allemand.

Politique 
 Commission Hallstein, nom donné aux administrations du premier Président de la Commission européenne, Walter Hallstein (de 1958 à 1967) ; 
 Doctrine Hallstein, doctrine de la République fédérale d'Allemagne.

Astronomie 
 (6847) Kunz-Hallstein, astéroïde aréocroiseur. 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme